Nenad Jerić (Pozega, 26 de abril de 1982) é um futebolista sérvio naturalizado cazaque que atua como goleiro. Atua desde 2011 pelo FC Astana, principal time do Cazaquistão. Nenad é geralmente a primeira opção tendo atuado com regularidade nas ultimas duas temporadas.

Títulos
 Supercopa do Cazaquistão : 2011
 Copa do Cazaquistão: 2012

Referencias
 http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=63436&epoca_id=0

Naturais de Požega
Goleiros da Sérvia
Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do Radnički Kragujevac
Futebolistas do Omladinski Fudbalski Klub Beograd
Futebolistas do FK Borac Čačak
Futebolistas do Astana Futbol Kluby